Palatine (Illinois) – villaggio della Contea di Cook, Illinois
Palatine (New York) – città della Contea di Montgomery, New York